Lomnica je lahko:
 lomnica (geometrija) - mnogokotniška lomljena črta, sestavljena iz daljic.
 Lomnica, Rekovac (Srbija)
 Lomnica, Despotovac (Srbija)